Барбакоа — слово южноамериканского происхождения. Может быть синонимом следующих терминов:

 Барбекю
 Барбакоанские языки